Biesterfeld bezeichnet:

 Biesterfeld, Ortsteil der Stadt Lügde, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Biesterfeld AG, strategische Holding des Biesterfeld-Konzerns

Biesterfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Biesterfeld (1906–1969), deutscher Marineoffizier
 Wolfgang Biesterfeld (* 1940), deutscher Literaturwissenschaftler

Siehe auch:

 Bisterfeld
 Lippe-Biesterfeld, Nebenlinie des Hauses Lippe